Kim Dzsongszu (1970) észak-koreai maratonfutó, olimpikon
 Kim Dzsongszu (1977) olimpiai bronzérmes észak-koreai sportlövő
 Kim Dzsongszu (1981) dél-koreai bobos, szkeletonos, olimpikon